Бозек:

 Бозек — бакши в Казанском ханстве в начале XVI века.
 Бозек, Карл-Хайнц (1915—?) — немецкий математик, унтерштурмфюрер СС, сотрудник Аненербе.